Slimane Raho – ex calciatore algerino
 Umberto Raho – attore italiano

Pagine correlate
 De Raho